Појам Тита може да се односи на:
 Тита (фудбалер)
 Тита (певачица)